Гот:
 Гот, Герман (1885—1971) — генерал-полковник вермахта во время Второй мировой войны.
 Гот, Миа (род. 1993) — английская актриса и модель.
 «Гот» — манга Оцуити.

См. также